Evgenij Donskoj era il campione in carica, ma ha scelto di partecipare al torneo ATP di Newport.

In finale Max Purcell ha sconfitto Jay Clarke con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6(6).

Teste di serie 

  Roman Safiullin (quarti di finale)
  Denis Istomin (primo turno)
  Jay Clarke (finale)
  Max Purcell (campione)

  Borna Gojo (semifinale)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Peter Polansky (semifinale)
  Hugo Grenier (primo turno)

Wildcard 

  Grigoriy Lomakin (primo turno)
  Dostanbek Tashbulatov

  Beibit Zhukayev (secondo turno)

Qualificati 

  Yan Bondarevskiy (primo turno)
  Artem Dubrivnyy (primo turno)

<li>  Oleksii Krutykh (primo turno)
<li>  Andrej Kuznecov (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

President's Cup I 2021